Brazilië
 Operário FC (Campo Grande) - voetbalclub uit Campo Grande
 Operário FC (Várzea Grande) - voetbalclub uit Várzea Grande
 EC Operário (Várzea Grande) - voetbalclub uit Várzea Grande
 EC Operário (Colorado do Oeste) - voetbalclub uit Colorado do Oeste
 Operário Ferroviário EC - voetbalclub uit Ponta Grossa
 Operário AC - voetbalclub uit Dourados
 Operário EC - voetbalclub uit Manacapuru
 SER Operários Mafrenses - voetbalclub uit Joinville
 Novoperário FC - voetbalclub uit Campo Grande

Portugal
 CD Operário - voetbalclub uit Lagoa
 CD Operário Meiavense - voetbalclub uit Torres Novas

São Tomé & Principe
 GD Os Operários - voetbalclub uit Principe